Toofan Harirod é um time de futebol no Afeganistão. Eles jogam no Campeonato Afegão. Foi fundada em agosto de 2012, pela criação da Liga Premier afegã e seus jogadores são escolhidos através de um show de elenco chamado Maidan-E-Sabz (Campo Verde). Eles representam a região ocidental do Afeganistão. Toofaan Harirod FC tornou-se campeão da primeira temporada da Premier League, derrotando o Simorgh Alborz FC por 2-1, na final.

Títulos 
 Campeonato Afegão: 3 (2012, 2018, 2019), 

Clubes de futebol do Afeganistão